Dymny – nazwisko polskie,
 Wiesław Dymny – polski plastyk, aktor, scenarzysta filmowy, poeta i satyryk

Zobacz też